Die Fußball-Bezirksklasse Dresden-Bautzen 1934/35 war die zweite Spielzeit der Fußball-Bezirksklasse Dresden-Bautzen im Sportgau Sachsen. Sie diente als eine von vier zweitklassigen Bezirksklassen als Unterbau der Gauliga Sachsen. Die Meister dieser vier Spielklassen qualifizierten sich für eine Aufstiegsrunde, in der zwei Aufsteiger zur Gauliga Sachsen ausgespielt wurden.

Die Bezirksliga Dresden-Bautzen wurde in dieser Spielzeit in einer Gruppe mit elf Vereinen im Rundenturnier mit Hin-und-Rückspiel ausgetragen. Saisonstart war der 3. September 1934, die letzten Spiele kamen am 24. Juni 1935 zur Austragung. Als Bezirksmeister setzte sich der Aufsteiger Dresdensia Dresden mit vier Punkten Vorsprung vor dem Riesaer SV durch und qualifizierte sich dadurch für die Aufstiegsrunde zur Gauliga Sachsen 1935/36. In dieser setzten sich die Dresdner durch und spielten in der kommenden Spielzeit somit erstklassig. Der letztjähirge Vizemeister Meißner SV 08, sowie die SG 1893 Dresden stiegen nach dieser Spielzeit in die Kreisklasse ab.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller überlieferten Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Abschlusstabelle 

|}

Quellen 
 Sächsische Volkszeitung: Digitale Sammlung Jahrgang 1934 in der SLUB
 Sächsische Volkszeitung: Digitale Sammlung Jahrgang 1935 in der SLUB

Gauliga Sachsen
Fußballsaison 1934/35